Dit artikel geeft een overzicht van FC Barcelona in het seizoen 1990/91, waarin de club voor de eerste keer sinds 1985 kampioen werd en de finale van de Europacup II bereikte.

Hartaanval Cruijff
In januari 1991 kreeg Johan Cruijff last van zijn hart, wat later aderverkalking bleek te zijn. Hij onderging een bypassoperatie en kreeg twee maanden rust. Tijdens zijn afwezigheid werd het elftal geleid door zijn assistent Carles Rexach.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Barcelona in het seizoen 1990-1991 deelnam.

Uitrustingen
Sportmerk: Meyba

Transfers

Zomer

Primera División

Eindstand

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Copa del Rey

Wedstrijden

Europacup II

Finale

Statistieken 
De speler met de meeste wedstrijden is in het groen aangeduid, de speler met de meeste doelpunten in het geel.

Individuele prijzen

Afbeeldingen

1990
Barcelona